Traveler steht für:

 Traveler, Titel eines Romans
 Neustadt Automobile & Supply Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Traveler (1905)
 Bellefontaine Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Traveler (1907–1908)
 Traveler Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1910–1911)
 Traveler Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1914)
 Taxicab Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Traveler (1924–1925)

Siehe auch:
 Traveller
 Travelers